Janusz Duda (ur. 1961) – polski skoczek narciarski, indywidualny mistrz Polski w skokach narciarskich z 1983 roku na skoczni normalnej.

Kariera sportowa Janusza Dudy przypadła na lata 1970-1988. Był zawodnikiem klubów: Wisła Gwardia Zakopane oraz WKS Zakopane. Odnosił sukcesy jako młodzik i junior, dwukrotnie zdobywając mistrzostwo Polski w skokach narciarskich w tych kategoriach wiekowych: w 1976 roku jako młodzik podczas zawodów z Szklarskiej Porębie oraz w 1977 roku jako junior podczas zawodów w Zakopanem. W seniorskiej karierze największe indywidualne sukcesy osiągał skacząc na skoczniach normalnych, zdobywając na tego typu obiektach tytuł mistrza Polski w 1983 roku, wicemistrza w 1982 roku oraz brązowy medal w 1984 roku. Jako zawodnik Wisły Gwardii Zakopane był również drużynowym mistrzem Polski z 1985 roku oraz wicemistrzem z lat 1982, 1987 i 1988.
W latach 1980-1984 startował w Pucharze Świata w skokach narciarskich, najlepszy rezultat osiągając podczas zawodów rozegranych w Zakopanem 27 stycznia 1980 roku - 30. miejsce. W 1982 roku reprezentował Polskę w Turnieju Czterech Skoczni (najlepszy występ: Garmisch-Partenkirchen, 46. miejsce).
Janusz Duda jest również nieoficjalnym rekordzistą skoczni narciarskiej na warszawskiej Skarpie, gdzie oddał skok na odległość 48 metrów.

Starty w zawodach międzynarodowych

Puchar Świata

Puchar Europy

Puchar Beskidów

Międzynarodowa Zimowa Spartakiada Gwardyjska

Starty w innych zawodach międzynarodowych

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1961